Die Kiskút Open II 2019 waren ein Tennisturnier für Damen in Székesfehérvár. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 21. bis 27. Oktober 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Székesfehérvár